Thézac puede referirse a: 

 Thézac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Thézac, comuna francesa situada en Lot y Garona.